Oatcake escocès, una galeta cuinada al forn, pròpia de la cuina escocesa.
 Oatcake anglès, semblant a una crep, a la cuina anglesa.